Олария (также Олариа; ):
 Олария — город в бразильском штате Минас-Жерайс
  — пригород Рио-де-Жанейро
 Олария — бразильский футбольный клуб